Koryta ist der Name folgender Orte

 in Polen:
 Koryta (Biała), Ort in der Landgemeinde Biała, Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź
 Koryta (Daszyna), Ort in der Landgemeinde Daszyna, Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Koryta (Prażmów), Ort in der Landgemeinde Prażmów, Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
 Koryta (Raszków), Ort in der Landgemeinde Raszków, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen
 Koryta (Śniadowo), Ort in der Landgemeinde Śniadowo, Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Koryta (Torzym), Ort in der Landgemeinde Torzym, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus

 in Tschechien:
 Koryta, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj
 Koryta u Mnichova Hradiště, Ort im Okres Mladá Boleslav